L'Épée de feu peut désigner :
 L'Épée de feu (Il trono di fuoco), un film italien de Francesco Prosperi sorti en 1983 ;
 L'Épée de feu, le deuxième tome de la traduction française du roman A Storm of Swords publié en 2000, qui est le troisième livre de la saga Le Trône de fer écrite par George R. R. Martin.
 L'Épée de feu, une série de bandes dessinées parue en 2009 chez Soleil, coll. Celtic, scénario de Sylvain Cordurié, dessins de Drazen Kovacevic.